Валентич (, , ) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Валентич, Азрудин (род. 1971) — югославский и боснийский футболист и тренер.
 Валентич, Никица (род. 1950) — хорватский политический деятель, премьер-министр Хорватии.
 Валентич, Никола (род. 1983) — сербский футболист, защитник.
 Валентич, Фредерик (1959—1978) — австралийский пилот, исчезнувший 12 октября 1978 года во время полёта на Бассовым проливом при невыясненных до сих пор обстоятельствах